Акиньшино — название населённых пунктов в России:

 Акиньшино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Акиньшино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Акиньшино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.